Данкельман — немецкая фамилия:

 Данкельман, Бернгард Энгельберт Иосиф (1831—1901) — немецкий лесовод.
 Данкельман, Эбергард Христоф Бальтазар (1643—1722) — немецкий государственный деятель.

Примечания